Czesław Ancerewicz (1888–1943) – polski dziennikarz
 Wanda Kraszewska-Ancerewicz  (1906–1979) – polska działaczka harcerska i konspiracyjna